Osoby o tym nazwisku:
 Hiromi Goto – kanadyjska pisarka
 Paulina Goto – meksykańska aktorka, piosenkarka, kompozytorka i modelka
 Tarzan Goto – japoński wrestler i zapaśnik sumo
 Toru Goto – japoński pływak, olimpijczyk

Inne:
 (2621) Goto – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też:
 Instrukcja skoku – instrukcja w językach programowania